__БЕЗКН__
Insomniac може да се односи на:
 Insomniac (албум групе Green Day)
 Insomniac (албум Енрикеа Иглесијаса)
 Insomniac (песма), песма групе Echobelly